— японская теннисистка; победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде.

Общая информация 
Происходит из интернациональной семьи, является афроазиаткой. Отец теннисистки Леонард Франсуа родом из Гаити, а мать Тамаки — японка. У Наоми есть старшая сестра , которая также была профессиональной теннисисткой.

Любимое покрытие Наоми — хард; лучший удар — форхенд; детский кумир в спорте — Серена Уильямс. Предпочитает агрессивный стиль игры на корте. В 2014 году тренировалась в Теннисном институте Гарольда Соломона.

Из-за интернационального происхождения националистически настроенная часть японского общества, из-за мнения которой Осака испытывает проблемы с дискриминацией, называет её «Хафу». Сама Наоми, проживавшая в детстве в Нью-Йорке, лучше говорит по-английски, чем по-японски, и на интервью отвечает на английском языке.

Была признана журналом Forbes самой высокооплачиваемой спортсменкой 2019 года с доходом в $37 млн, а также по итогам 2021 года, заработав $57 млн, из них всего $2,3 млн благодаря спортивной деятельности, остальное — рекламные контракты.

Спортивная карьера 
Начало карьеры
Осака не выступала на юниорских турнирах ITF. Первое появление на турнирах из цикла ITF произошло в октябре 2011 года в канун её 14-летия, когда Наоми сыграла в квалификации мелкого турнира на Ямайке. В июне 2013 года она впервые вышла в финал на турнирах цикла, сумев достичь его на 25-тысячнике в США. Следующего финала Наоми достигла в марте 2014 года на 25-тысячнике в Мексике. Летом того же года она впервые сыграла в основной сетке турнира в рамках WTA-тура, пройдя через квалификацию на соревнования в Станфорде. В первом раунде она смогла обыграть экс-чемпионку Открытого чемпионата США Саманту Стосур.

В мае 2015 года Осака смогла выйти в финал 75-тысячника ITF в Гифу, а в июне в финал 50-тысячника в Сербитону. Этот финал стал последним для неё в рамках цикла турниров ITF. В дальнейшем она всё чаще стала выступать в основном туре WTA, так и не сумев выиграть титул в цикле ITF. В ноябре 2015 года Осака вышла в финал турнира младшей серии WTA 125K в Хуахине.

2016-2017. Первый финал WTA и награда «Новичок года»

На дебютном для себя в основных соревнованиях серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2016 года Осака, выиграв три раунда квалификации, в основной сетке смогла дойти до третьего раунда. В конце февраля она смогла выйти в четвертьфинал на турнире в Акапулько. В начале апреля в рейтинге WTA Наоми впервые вошла в топ-100. В мае на Открытом чемпионате Франции 19-летняя Осака вышла в третий раунд. Летом она сыграла в четвертьфинале турнира во Флорианополисе, а на Открытом чемпионате США в третий раз за сезон достигла третьего раунда Большого шлема. В сентябре на турнире премьер-серии в Токио Осака сыграла свой первый финал WTA. В решающем матче она проиграла Каролине Возняцки со счётом 5-7, 3-6. Наоми стала первой японкой с 1995 года, кому удалось достичь финала на этом домашнем турнире. На последнем для себя в сезоне турнире в Тяньцзине она вышла в четвертьфинал. По итогам выступлений в сезоне Осака была удостоена награды ассоциации, как лучший новичок 2016 года. В рейтинге она завершила 2016 год находясь уже в топ-50.

На старте 2017 года Осака вышла в четвертьфинал турнира в Окленде. В феврале она дебютировала в составе сборной Японии в рамках отборочных раундов Кубка Федерации. На дебютном для себя в основной сетке Уимблдонском турнире японская теннисистка прошла в стадию третьего раунда. На Открытом чемпионате США в матче первого раунда Наоми впервые победила теннисистку из топ-10 — № 6 в мире Анжелику Кербер (6-3, 6-1) и также вышла по итогу в третий раунд. Лучшим результатом осенней части для неё стал четвертьфинал на турнире в Гонконге и обыграла по пути № 5 в мире Винус Уильямс (7-5, 6-2).

2018-2020. Титулы в США и Австралии. № 1 в мире
На Открытом чемпионате Австралии Наоми Осака достигла лучшего результата в карьере на тот момент на Больших шлемах, выйдя в четвёртый раунд. В борьбе за 1/4 финала она уступила первой ракетке турнира Симоне Халеп из Румынии. В середине февраля на турнире в Дубае японская спортсменка сумела дойти до четвертьфинала, где проиграла первому номеру посева Элине Свитолиной.

В марте 2018 года Осака добилась первого громкого успеха, завоевав титул на премьер-турнире высшей категории в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале она смогла победить № 5 в мире Каролину Плишкову (6-2, 6-3), а в полуфинале разгромила действующую первую ракетку мира Симону Халеп (6-3, 6-0). В титульном матче Осака победила россиянку Дарью Касаткину (6-3, 6-2). Этот триумф позволил Наоми подняться на 22-е место рейтинга. На Ролан Гаррос и Уимблдоне она вышла в третий раунд, а между ними смогла сыграть в полуфинале турнира в Ноттингеме.

Триумфально завершился для Наоми Открытый чемпионат США 2018 года. В финале она переиграла в двух сетах американскую теннисистку Серену Уильямс и стала первой чемпионкой Большого шлема из Японии. Благодаря это громкому успеху Осака ворвалась в первую десятку рейтинга, заняв 7-е место.

Следующий турнир, в котором Осака стал турнир в Токио, где японская теннисистка вышла в финал, но проиграла в нём Каролине Плишковой — 4-6, 4-6. На турнире высшей категории премьер в Пекине она вышла в полуфинал. Первый в карьере Наоми Итоговый турнир WTA завершился неудачно — тремя проигранными матчами в своей группе. По итогам сезона Осака заняла 5-е место в одиночном рейтинге.

В начале 2019 года на турнире в Брисбене Осака вышла в полуфинал. На Открытом чемпионате Австралии Наоми сумела победить и завоевать титул на втором Большом шлеме подряд. В финале она была сильнее чешской спортсменки Петры Квитовой. Их матч был не только за титул, но и за звание первой ракетки мира. Одержав победу Осака стала первой азиатской теннисисткой на вершине мирового одиночно рейтинга.

В апреле 2019 года Наоми принимала участие на турнире в Штутгарте, где дошла до полуфинала, но не вышла на матч с Анетт Контавейт, снявшись с турнира. В мае на крупных грунтовых турнирах в Мадриде и Риме Осака вышла в четвертьфинал. Открытый чемпионат Франции завершился для неё в третьем раунде поражением от Катерины Синяковой, а на Уимблдонском турнире уже в первом раунде проиграла казахстанке Юлии Путинцевой.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в четвёртом раунде швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах.

В сентябре 2020 года, после затяжной паузы, связанной с пандемией COVID-19, дошла до финала Открытого чемпионата США, в котором обыграла Викторию Азаренко (1-6 6-3 6-3). Осака стала первой за 25 лет победительницей этого турнира, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

В феврале 2021 года, перед стартом Открытого чемпионата Австралии, Наоми дошла до полуфинала на турнире WTA-500 Gippsland Trophy, после чего отказалась от дальнейшего продолжения борьбы за титул, пропустив в финал Элизу Мертенс из Бельгии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам 

По данным официального сайта WTA.

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (4)

Победы (4)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (11)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (5)

Поражения (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 7 февраля 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Интервью сайту WTA 

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде